Hocking ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Hocking (* 1984), US-amerikanische Schriftstellerin
 Corran Hocking (* 1980), australischer Gewichtheber
 Gary Hocking (1937–1962), Motorrad- und Automobilrennfahrer 
 John Hocking (* 1957), stellvertretender Generalsekretär der Vereinten Nationen
 Murray Hocking (* 1971), australischer Badmintonspieler
 William Ernest Hocking (1873–1966), US-amerikanischer Theologe